Бошен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Бошен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн

 Бошен — острів Фолклендського (Мальвінського) архіпелагу.